Il nome Carlo V viene utilizzato per riferirsi a diversi personaggi storici:

re:
 Carlo V d'Asburgo (1500-1558)
 Carlo V di Francia (1338-1380)
 Carlo V di Napoli e II di Spagna (1661-1700)
 Carlo V di Svezia
 Carlo Maria Isidoro di Borbone-Spagna, Carlo V per il carlismo
duca:
 Carlo V di Lorena (1643-1690)